La Newsweek Champions Cup 1988  è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 13ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Nabisco Grand Prix 1988. Il torneo si è giocato all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 29 febbraio al 7 marzo 1988.

Campioni

Singolare maschile 

 Boris Becker ha battuto in finale  Emilio Sánchez 7–5, 6–4, 2–6, 6–4

Doppio maschile 

 Boris Becker /  Guy Forget hanno battuto in finale  Jorge Lozano /  Todd Witsken 6–3, 6–3

Collegamenti esterni